Skanda (boeddhisme), een bodhisattva
Murugan/Kartikeya/Skanda, een Hindoeïstische god 
Skanda Purana, een purana van deze Hindoeïstische god
Vijf khandhas/Skandha